Solari puede hacer referencia a:

Apellido

Artistas del Renacimiento
Familia Solari de artistas italianos del Renacimiento, originarios de Carona (Tesino), que trabajaron por Lombardía y Toscana:

Autores de nombres botánicos
 Silvia Susana Solari (1944-): brióloga argentina.

Topónimos
Capitán Solari, municipio argentino de la provincia del Chaco.

Paronimia
Solario
Solaris